Tornus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Warén och Bouchet 1988. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Tjaernoeia. Enligt Catalogue of Life ingår Tornus i familjen Tornidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tjaernoeidae.

Tornus är enda släktet i familjen Tornidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Tornus